Постэконо́мика — это нормативное состояние  общественных отношений, складывающихся в системе обмена, распределения, производства и потребления в результате трансформации экономических принципов добровольного обмена,  частной собственности и  эксплуатации в принцип  эффективного обмена. Главным фактором этой трансформации, или  социокультурной эволюции, является повышение удобства сравнения с альтернативами возможностей удовлетворить потребности обменом, или эргономизация общественных обменных отношений. Формируется непосредственно из-за естественной для человека отдачи предпочтений в оценке более эргономичным предложениям обмена. Является господствующим состоянием внутриобщественных отношений в  развитых странах.

Описание 
Удобство сравнения с альтернативами является естественной социальной  потребностью человека при обмене деятельностью с другими людьми. Эта потребность имеет место в силу естественных ограничений когнитивных, временных, других ресурсов человека для точной оценки предложений обмена на предмет возможностей удовлетворить потребности обменом, а также в силу пересмотра им оценки после обмена.

Повышение удобства сравнения с альтернативами возможностей удовлетворить потребности обменом, или эргономизация обменных отношений, является главным фактором развития и роста постэкономики. Этот фактор трансформирует отношения добровольного обмена, эксплуатации и частной собственности в направлении эффективного обмена деятельностью между людьми.

Интернациональными примерами повышения удобства сравнения с альтернативами в  общественных интересах являются распространение денег как универсальных средств обмена, рыночных площадей как универсальных мест обмена, интернет-магазинов как универсальных площадок обмена.

Эргономизация обмена как деятельность, или учет  человеческого фактора и принципов  эргономики в обмене деятельностью между людьми, является применением механизма повышения удобства сравнения с альтернативами в качестве метода  проектирования предложений эффективного обмена.

Примечания

Литература 
 
 Сергеев С. Ф. Инженерная психология и эргономика. НИИ школьных технологий, 2008. — 176 с. — ISBN 978-5-91447-010-1
 
 
 
 Общество